Фрэнк Мосс ():  (1911—2003) — американский политик.
  (1895—1965) — английский футболист, хавбек.
 Фрэнк Мосс (1909—1970) — английский футбольный вратарь и футбольный тренер.
  (1917—1977) — английский футболист, защитник.